III poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce w sezonie 1964/1965 stanowiły rozgrywki lig okręgowych. Wzięło w nich udział łącznie 240 klubów podzielonych na 19 grup regionalnych. Następnie 24 drużyny – zwycięzcy 19 grup oraz 5 klubów, które zajęły II miejsca w swoich grupach – rozegrały dodatkowe eliminacje, w których zwycięzca każdej z 4 grup awansował do II ligi.

Ligi okręgowe

Grupa I (Katowice)

Podgrupa A

Podgrupa B

Grupa II (Kraków)

Grupa III (Warszawa)

Grupa IV (Gdańsk)

Grupa V (Poznań)

Grupa VI (Wrocław)

Grupa VII (Rzeszów) 

 Triumfator rozgrywek uzyskał awans do kwalifikacji do II ligi, zaś dwie ostatnie drużyny zostały zdegradowane do klasy A 1965/1966.

Grupa VIII (Łódź)

Grupa IX (Szczecin)

Grupa X (Sosnowiec)

Grupa XI (Bydgoszcz)

Grupa XII (Olsztyn)

Grupa XIII (Opole)

Grupa XIV (Lublin)

Grupa XV (Zielona Góra)

Grupa XVI (Kielce)

Grupa XVII (Białystok)

Grupa XVIII (Koszalin)

Eliminacje o awans do II ligi

Grupa I 
Eliminacje w Grupie I rozgrywano w terminach: 13, 20, 23, 27 czerwca 4, 11, 18, 21, 27 lipca oraz 1 sierpnia 1965.

Grupa II

Grupa III 

Baraż rozegrany w Łodzi: Motor Lublin 3:0 CKS Czeladź.

Grupa IV 

Baraż rozegrany w Warszawie: Lech Poznań 3:1 (d.) Star Starachowice.

Przypisy

Bibliografia 
  

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1964 w piłce nożnej
1965 w piłce nożnej
1964 w polskim sporcie
1965 w polskim sporcie